Выть — старинное слово русского языка, обозначавшее:

 пай или участок земли, рыболовства и прочего;
 мелкую податную единицу в Русском государстве, участки пахотной земли с угодьями, на которые разбивалась крупная единица, соха. Выть не имела постоянной величины, а сообразовалась с качеством земли и трудовой способностью владельца. — Вытное письмо, раскладка податей по вытям. С переходом к подушной подати в 1-й четверти XVIII века выть была заменена новой окладной единицей — тяглом.
 частное вознаграждение за вред, причинённый преступлением;
 подразделения в правительственных местах, наподобие столов в канцеляриях XIX века; отсюда повытье— производство бумаг, и повытчик— чиновник.

Также в Архангельской губернии — пора еды и промежутки от еды до еды; рабочий день делился на 3—4 выти.

Примечания

Литература 
 
 Русская мера. М.: Издательский Дом «Экономическая газета», 2009. — ISBN 978-5-900792-49-1.
 Феодализм в России. Н. П. Павлов-Сильванский. Издательство «Наука», Москва, 1988 г.(с.261-265). ISBN 5-02-008914-1

Единицы измерения площади
Русская система мер
История налогообложения
Устаревшие слова